Uri Sunhi è un film del 2013 diretto da Hong Sang-soo.

Trama

Riconoscimenti
 2013 - Festival di Locarno
 Pardo d'Argento per la miglior regia

Collegamenti esterni
 

Film drammatici
Film commedia